Владимир Пучков:
 Пучков, Владимир Андреевич (род. 1959) — министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2012—2018)
 Пучков, Владимир Николаевич (род. 1941) — советский альпинист.